Nowakowski (forma żeńska: Nowakowska, liczba mnoga: Nowakowscy). Jest jednym z najbardziej popularnych nazwisk w Polsce – nosi je ok. 50 tys. osób.

Nazwisko to, jest jednym z wariantów nazwiska Nowak, oznacza ono przyjmującego wiarę, nowicjusza.

Przynajmniej część osób z rodu Nowakowskich posiada pochodzenie szlacheckie. Osoby te pieczętują się herbami: Cholewa, Nowakowski (Trzy Księżyce odm., błędnie Krociusz), Nowina, Przyjaciel, Sas, Ślepowron. Większość rodzin szlacheckich o tym nazwisku posiada korzenie neofickie.

Znani Nowakowscy
 Aleksander Nowakowski
 Aleksander Nowakowski - profesor włókiennictwa (1900-1968)
 Aleksander Nowakowski (malarz), Ołeksa Nowakiwski - ukraiński malarz z Krakowa i Lwowa (1872-1935)
 Andrzej Nowakowski
 Andrzej Aleksander Jerzy Nowakowski – profesor medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 Andrzej Maria Nowakowski – profesor, matematyk, Uniwersytet Łódzki
 Andrzej Nowakowski (historyk) – profesor historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; dawniej Uniwersytet Łódzki
 Andrzej Nowakowski (metalurg) – profesor metalurgii, AGH
 Andrzej Nowakowski (ur. 1951) – były wojewoda wielkopolski;
 Andrzej Nowakowski (ur. 1971) – poseł na Sejm VI kadencji.
 Bożena Nowakowska (ur. 1955) – lekkoatletka
 Dorota Nowakowska (ur. 1964) – aktorka
 Ewa Elżbieta Nowakowska (ur. 1972) – poetka i tłumaczka
 Franciszek Kandyd Nowakowski – pisarz (1813–1881)
 Grażyna Dobroń-Nowakowska (ur. 1954) – dziennikarka radiowa
 Ida Nowakowska (ur. 1990) – aktorka, tancerka, osobowość telewizyjna
 Iwona Nowakowska-Kempna – językoznawca, profesor zwyczajny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
 Jerzy Nowakowski – profesor (?)
 Jerzy Marek Nowakowski – publicysta (ur. 1959)
 Józef Nowakowski (aktor) (właśc. Nowak, 1850) – aktor lwowski
 Klara Nowakowska (ur. 1978) – poetka
 Karol Nowakowski (1930–2016) – polski dyplomata
 Karol Nowakowski (ur. 1982) – rapper występujący pod pseudonimem Pjus
 Marzenna Nowakowska (ur. 1967) – biolożka
 Mateusz Maciej Nowakowski – sportowiec (ur. 1991)
 Karolina Nowakowska – aktorka
 Kazimierz Nowakowski – ekonomista, absolwent SGH, oficer do zadań specjalnych Śląskiego Dowództwa AK (1914–1974)
 Lech Nowakowski (1830–1872) – aktor lwowski i dyrektor teatru
 Leon Nowakowski – przyrodnik, nauczyciel (1847–1918)
 Leon Nowakowski – major (1908–1944)
 Leon Nowakowski (szambelan) h. Nowakowski – szambelan (?–1843)
 Marceli Nowakowski – działacz (1882–1940)
 Marcin Nowakowski – muzyk
 Marek Nowakowski – pisarz i publicysta (1935–2014)
 Maurycy Nowakowski – pisarz, biograf i dziennikarz
 Piotr Nowakowski – siatkarz (ur. 1987)
 Piotr Tomasz Nowakowski – publicysta (ur. 1974)
 Seweryn Nowakowski – polityk (1894–?)
 Stanisław Nowakowski
 Stanisław Nowakowski (działacz narodowy) – działacz narodowy (1889–1942)
 Stanisław Nowakowski (szambelan) h. Nowakowski – szambelan (1763–1841)
 Stanisław Nowakowski (harcmistrz) – Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w 1945 r.
 Tadeusz Nowakowski – pisarz (1917–1996)
 Teofila Nowakowska (1840–1933) – aktorka prowincjonalna w Galicji
 Tomasz Nowakowski (ur. 1974) – działacz
 Tomasz Tadeusz Nowakowski – historyk
 Wacław Nowakowski
 Wacław Nowakowski – (1888–1962) aktor, reżyser
 Wacław Nowakowski (architekt) – (1888–1955) architekt, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 Waldemar Nowakowski – przedsiębiorca i poseł (ur. 1950)
 Weronika Nowakowska-Ziemniak – polska biathlonistka, reprezentantka kraju w zawodach Pucharu Świata
 Witold Nowakowski – tłumacz (?)
 Władysław Nowakowski – major (1898–1965)
 Władysław Nowakowski – konstruktor lotniczy (1916–1980)
 Włodzimierz Nowakowski – aktor (1945–1996)
 Wojciech Nowakowski – ujednoznacznienie
 Zbigniew Nowakowski – pilot doświadczalny
 Zofia Nowakowska (ur. 1988) – wokalistka
 Zygmunt Nowakowski – pisarz (właśc. Z. Tempka, 1891–1963)

Przypisy 

Polskie nazwiska